Фонталовское сельское поселение — муниципальное образование в Темрюкском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Фонталовский сельский округ.

Административный центр — станица Фонталовская.

География 
Поселение расположено в западной части Темрюкского района, северная его граница омывается Азовским морем, западная — водами Таманского залива.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 4 населённых пункта:

Экономика 
Основной отраслью экономики поселения является виноградарство. Также на территории поселения функционируют 2 крупных сельхозпредприятия и 114 крестьянско–фермерских хозяйств.

В последние годы наметилось развитие курортно-рекреационного комплекса экономики.

Достопримечательности 
На Фанталовском полуострове находится городище Патрэй, прекратившее своё существование в IV веке нашей эры.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Фонталовского сельского поселения

Сельские поселения Темрюкского района